2 miejscowości w Polsce: 
 Głażewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Unisław 
 Głażewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód

Zobacz też: Głażewo-Cholewy, Głażewo-Święszki